Сенисеро () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Логроньо. Занимает площадь 31,76 км². Население — 2119 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 22 км.

Покровителем города считается святая Дария.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Cenicero
 Actualidad, servicios e información sobre la localidad

Муниципалитеты Риохи
Города Риохи